Александр Севидов: Севидов, Александр Александрович (1921—1992) — советский футболист и тренер.
 Севидов, Александр Владимирович (род. 1969) — украинский футболист и тренер.